FK RFS is een Letse voetbalclub uit de hoofdstad Riga. Op het sportcomplex Arkādija worden de thuiswedstrijden gespeeld. De traditionele kleur van RFS is blauw.

Geschiedenis
Sinds 2003 was de naam Daugava in gebruik bij een jeugdteam en van daaruit werd in 2005 een semi-professionele club opgericht onder de naam FSK Daugava-90 Rīga. Als FK Daugava Rīga ging de club in 2007 in de 1. līga spelen en fuseerde in 2010 met RFS/Flaminko Rīga tot FK Daugava/RFS Rīga (ook bekend als FK Rīgas Futbola skola). In 2016 werd de huidige naam aangenomen.

In 2019/20 mocht de club voor het eerst in de UEFA Europa League uitkomen. Na een verrassende 3-2 uitzege bij Olimpija Ljubljana verloor het echter thuis met 2-0 en was daarmee in de eerste kwalificatieronde uitgeschakeld.

In 2009 speelde de club een jaar in de Virslīga. In 2015 promoveerde de club andermaal naar het hoogste niveau. In 2019 won RFS voor het eerst de Letse voetbalbeker. Drie seizoenen later werd RFS de tweede Letse club ooit (na FK Ventspils) die zich kwalificeerde voor de groepsfase van een Europees toernooi.

De club heeft een succesvolle vrouwenafdeling die van 2013-2017 vijf maal oprij  landskampioen werd, en zich daarmee plaatste voor de UEFA Women's Champions League. In 2014 en 2015 werd ook de beker gewonnen.

Zie ook
 Het gebruik van de naam Daugava in het Letse voetbal

Erelijst 
Landskampioen 
 2021
Letse voetbalbeker 
 2019, 2021

Eindklasseringen

|}

in Europa

Uitslagen vanuit gezichtspunt FK Rigas

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Letland
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Externe links
 Officiële website

RFS
Sportclub in Riga